Аниций Авхений Бас (Anicius Auchenius Bassus) може да се отнася за римските политици:

 Аниций Авхений Бас, praefectus urbi на Рим 382-383 г.
 Аниций Авхений Бас (консул 408 г.)
 Аниций Авхений Бас (консул 431 г.)